Николай Калитин:
 Калитин, Николай Николаевич (1884—1949) — физик, метеоролог, основатель советской актинометрии.
 Калитин, Николай Романович (род. 1940) — эвенкийский поэт, прозаик, литературный критик.